Boney steht für:
 Boney (Fernsehserie), australische Krimiserie (1972–1973)
 britischer Spottname für den Franzosen Napoleon Bonaparte

Boney ist der Name folgender Personen:
 Boney James (* 1961), amerikanischer Saxophonist 
 Henry Boney (1903–2002), amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch
 Boney M. (deutsche Disco-Formation der 1970er)
 Boney NEM (russische Metal-Band, ab 1994)
 Bonney (Begriffsklärung)
 Bony (Begriffsklärung)
 Boni (Begriffsklärung)
 Boneyard Lake (Begriffsklärung)